George Guess est un nom pouvant désigner:

Sequoyah (c. 1770-1843), orfèvre cherokee, nommé George Guess
 (1822-1868), homme politique américain, maire de Dallas

Voir aussi

Guess, George